Семи́д () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Машо. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08410.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 50 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 213 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство (зерновые и сахарная свекла).

В 2007 году среди 128 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 97 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 61,0 %). Из 97 активных работали 93 человека (52 мужчины и 41 женщина), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Орудийная платформа (нач. XX века). Исторический памятник с 1922 года.
 Церковь Свв. Петра и Павла (XII век).

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны